China Open 2019 steht für folgende Sportturniere:

 China Open 2019 (9-Ball), Poolbillardturnier
 China Open 2019 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2019 (Tennis), Tennisturnier
 China Open 2019 (Tischtennis), Tischtennisturnier
 China Open 2019 (Badminton), Badmintonturnier